Кук (округ, Джорджія)
Кук (округ, Іллінойс)
Кук (округ, Міннесота)
Кук (округ, Техас)